Esporte Clube Corinthians de Bataguassu foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Bataguassu, no estado de Mato Grosso do Sul.

História 
O clube foi fundado em 14 de junho de 1991. Desativado desde 2001, as campanhas de destaque da equipe foram no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 1999, onde chegou até as quartas de final, sendo eliminado pelo Comercial de Campo Grande e em 2000, pelo  Ubiratan (de Dourados), que foi campeão nos dois anos. 

De acordo com Edimar Ramires (Mazão), fanático pelo clube, o juiz foi o principal responsável pela derrota do time, com os diversos deslizes cometidos. O jogo contra o Ubiratan terminou em tumulto. Nesse mesmo ano, na fase de classificação, o time cruzou com Misto de Três Lagoas, vencendo por 1 a 0 no Madrugadão e por 3 a 1, em casa. Alguns jogadores desta época se destacaram em outros clubes, como Claudinei, que chegou a jogar com Ronaldo Fenômeno na categoria de base de um time do Paraná e o goleiro Betinho, que integrou a seleção brasileira de futebol máster.

Ver também 
 Lista de clubes de futebol de Mato Grosso do Sul

Corinthians
Corinthians
Corinthians